Deel – rzeka w Irlandii
 Deel – tradycyjny ubiór nomadów mongolskich